Bonačić je hrvatsko prezime, koje je najčešće u Splitu i u Milni na otoku Braču.

Kod milnarskih Bonačića je, zbog brojnih obitelji s tim prezimenom, čest dodatak prezimenu, pa nalazimo oblike Bomačić Dorić, Bonačić Krešić, Bonačić Proti i dr. U vrijeme mletačke vlasti je službenim dokumentima korišten oblik Bonacci, pa su neke obitelji zadržali taj oblik prezimena do danas.

Osobe s prezimenom Bonačić 
Ante Bonačić (1905. – 1948.), hrvatski nogometaš
Duje Bonačić (1929. – 2020.), hrvatski umirovljeni veslač
Frano Bonačić (1724. – 1788.), svećenik-pravnik
Jadranka Bonačić, hrvatska rukometašica
Jerolim Blaž Bonačić (1709. – 1762.), biskup i književnik
Krunoslav Bonačić, hrvatski nogometaš
Luka Bonačić (rođ. 1955.), hrvatski nogometaš i nogometni trener
Luka Bonačić Dorić (1884. – 1961.), čileanski publicist, povjesničar, pisac i novinski
Mirko Bonačić (1903. – 1989.), hrvatski nogometaš
Ozren Bonačić (rođ. 1942.), hrvatski vaterpolist
Željka Bonačić, hrvatska rukometašica

Izvori 

 Hrvatska prezimena